El Agagcha är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Doukala-Abda, i den norra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. El Agagcha ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt El Agagcha är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om El Agagcha. Runt El Agagcha är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt El Agagcha består till största delen av jordbruksmark. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Doukala-Abda